Le cèdre rouge peut, suivant le contexte, désigner deux sortes d'arbres : 
 Le cèdre rouge du Japon (Cryptomeria japonica)
 le genévrier de Virginie ;
 ou le thuya géant de Californie (Thuja plicata).

Le Cèdre Rouge est aussi une enseigne de distribution de mobilier et d'objets de décoration.

Notes et références